Prachovka může být:
 prachovka – hadr či náčiní pro odstraňování prachu
 prachovka – skleněná nádoba se širokým hrdlem a zabroušenou zátkou k uchovávání práškovitých látek
 prachovka (Protoblastenia) – rod lišejníku z řádu  misničkotvaré (Lecanorales)
 prachovka skalní (Protoblastenia rupestris)
 prachovka – český rodový název několika druhů roztočů z řádu zákožkovců (Astigmata)
 prachovka (roztoč)